Veltmann ist der Familienname folgender Personen:

 Till Veltmann (* 1977), deutscher Rechtsanwalt und Autor
 Wilhelm Veltmann (1832–1902), deutscher Mathematiker und Physiker

Siehe auch:
 Veltman